Marie-Hélène est un prénom féminin composé, dérivé de Marie et Hélène.

Prénom
La fêté des noms est le 18 août avec les Hélène ou le 15 août avec les Marie.

Personnalités portant ce prénom
Marie-Hélène Breillat
Marie-Hélène Arnaud

Chansons

Voir aussi 

Prénom féminin
Prénom français